Seria GP2 – sezon 2016 – był 12. i ostatnim sezonem w historii serii. Od 2017 w jego miejscu odbywają się wyścigi Formuły 2. Zgodnie z kalendarzem Formuły 1 zmagania rozpoczęły się 14 maja na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w Hiszpanii, natomiast zakończyły 27 listopada na Yas Marina w Abu Zabi. Tytuł mistrzowski w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Pierre Gasly, a wśród konstruktorów – włoska ekipa Prema Racing.

Lista startowa

Zmiany

Zespoły 
 Zespół startujący w Mistrzostwach Europy Formuły 3 – Prema Powerteam – przejął stajnię Lazarus i od 2016 roku będzie startował pod nazwą „Prema Racing”.
 Hilmer Motorsport wycofał się z serii po sezonie 2015.

Kierowcy

Ubiegłoroczni 
 Stoffel Vandoorne (mistrz): ART Grand Prix → Docomo Team Dandelion Racing (Super Formula)
 Siergiej Sirotkin (3. miejsce): Rapax → ART Grand Prix
 Rio Haryanto (4. miejsce): Campos Racing → Manor (Formuła 1)
 Mitch Evans (5. miejsce): Russian Time → Jagonya Ayam Campos Racing
 Raffaele Marciello (7. miejsce): Trident → Russian Time
 Pierre Gasly (8. miejsce): DAMS → Prema Racing
 Richie Stanaway (10. miejsce): Status Grand Prix → Aston Martin Racing (World Endurance Championship)
 Arthur Pic (11. miejsce): Campos Racing → Rapax
 Nathanaël Berthon (16. miejsce): Daiko Team Lazarus → G-Drive Racing (World Endurance Championship)
 Norman Nato (18. miejsce): Arden International → Racing Engineering
 André Negrão (20. miejsce): Arden International → Schmidt Peterson Motorsports (Indy Lights)
 Dean Stoneman (24. miejsce): Carlin → Andretti Autosport (Indy Lights)
 Nicholas Latifi (27. miejsce): MP Motorsport → DAMS
 Sean Gelael (30. miejsce): Carlin → Jagonya Ayam Campos Racing
 Marco Sørensen (33. miejsce): Carlin → Aston Martin Racing (World Endurance Championship)

Debiutanci 
 Luca Ghiotto (wicemistrz Serii GP3): Trident → Trident
 Marvin Kirchhöfer (3. miejsce w Serii GP3): ART Grand Prix → Carlin
 Jimmy Eriksson (5. miejsce w Serii GP3): Koiranen GP → Arden International
 Antonio Giovinazzi (wicemistrz w Europejskiej Formule 3): Jagonya Ayam with Carlin → Prema Racing
 Philo Paz Armand (26. miejsce w Formule Renault 3.5): Pons Racing → Trident
 Nabil Jeffri (26. miejsce w Europejskiej Formule 3): Motopark → Arden International

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz serii GP2 na sezon 2016 został zatwierdzony 4 marca 2016 roku. Będzie składał się z jedenastu rund, towarzysząc Formule 1 w Europie, w Malezji oraz w Abu Zabi. Z kalendarza wypadła runda w Bahrajnie oraz runda w Rosji, a powróciły wyścigi na torze Sepang International Circuit w Malezji. Po raz pierwszy w historii zostanie rozegrana runda w Azerbejdżanie.

Klasyfikacja generalna

Kierowcy 
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 4 punkty
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 15-12-10-8-6-4-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu; aby otrzymać punkt, kierowca musi przejechać przynajmniej 90% dystansu, ukończyć wyścig w pierwszej dziesiątce, a także wystartować do wyścigu z wyznaczonego pola startowego)

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony GP2
2016 w GP2